|}

Die Bahnstrecke Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa ist eine teilweise auf einer alten Trasse neu gebaute Strecke in der Woiwodschaft Pommern in Polen. Die Strecke wurde offiziell von der Premierministerin von Polen Ewa Kopacz am 30. August 2015 eröffnet. Es war die erste Eröffnung einer neuen Hauptbahn in Polen nach 40 Jahren. Der regelmäßige Zugverkehr startete am 1. September 2015.

Pro Jahr werden 12,5 Millionen Reisende erwartet.

Geschichte 
Der 716-Millionen-Zloty-Vertrag zum Bau der Strecke wurde an ein Konsortium der Unternehmen Budimex und Ferrovial Agroman vergeben und am 7. Mai 2013 unterzeichnet. Die Inbetriebnahme sollte im April 2015 erfolgen.

Die Bahnstrecke wurde im östlichen Abschnitt ab Gdańsk-Kiełpinek auf der Trasse einer Vorkriegsstrecke von Stara Piła (an der Strecke Bahnstrecke Pruszcz Gdański–Łeba) nach Wrzeszcz gebaut. Am westlichen Ende mündet die Strecke in die bestehende, nicht elektrifizierte Bahnstrecke Gdynia Główna–Kościerzyna. Ein Vorteil der Wiedereröffnung dieser Strecke war, dass keine Gebäude abgerissen werden mussten.

Die PKM-Strecke ist 19,5 km lang, hat elf Stationen und verbindet die beiden Enden mit der SKM-Bahnstrecke Gdańsk–Stargard, die der Haupttransportkorridor in der Danziger-Sopot-Gdynia Dreistadt ist. Während die SKM-Strecke am Ufer der Ostsee verläuft, liegt die PKM weiter landeinwärts.

Die Woiwodschaft Pommern beschreibt die PKM als „das größte Projekt in der 12-jährigen Geschichte der Woiwodschaft“, unter dem Hinweis, dass die Verwaltung der Woiwodschaft Pommern noch nie zuvor in ihrer Geschichte ein Projekt im Wert von über 700 Millionen PLN (über 200 Millionen USD) beauftragt habe.

Die Strecke ist nicht elektrifiziert und wird von zehn Dieseltriebzügen befahren, die von Pesa in Bydgoszcz für 114 Millionen PLN (34 Mio. $) bestellt wurden.

Nach heftigen Regengüssen (den stärksten Regenfällen seit 63 Jahren) am 14. Juli 2016 gab es Erdrutsche des Bahndamms, so dass die Teilstrecke Wrzeszcz–Flughafen vom 14. Juni bis zum 6. September gesperrt werden musste. Es verkehrten Busse im Schienenersatzverkehr. Am 6. September 2016 wurde der normale Fahrbetrieb gemäß Fahrplan wieder aufgenommen.

Pomorska Kolej Metropolitalna 
Die Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (PKM) ist ein polnisches Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit Sitz in Danzig. PKM betreibt für die PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (SKM) diese Strecke.

Als Signal- und Zugbeeinflussungssystem wird ETCS Level 2 verwendet (Führerstandssignalisierung).

Einzelnachweise

Weblinks 

Dreistadt
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
Erbaut in den 2010er Jahren